Eugeniusz Tokarski ps. „Ryszardowski” (ur. 27 sierpnia 1896 w Brodach, w rodzinie Władysława i Anny z Włodków, żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 28 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Eugeniusz Tokarski (ur. 19 października 1896) – kapitan administracji (piechoty) Wojska Polskiego, dowódca Batalionu ON „Brasław”

Przypisy